Моя мать, или моя мама, — название следующих произведений:
 «Моя мать» () — роман французского писателя Жоржа Батая, опубликованный в 1966 году.
 «» () — фильм французского режиссёра Кристофа Оноре 2004 года, экранизация одноимённого романа.
 «Моя мама» () — фильм итальянского режиссёра Нанни Моретти 2015 года.

См. также 
 Моя мать — автоугонщик
 Моя мама — невеста
 Моя мама — оборотень
 Моя мама волшебница
 Моя мама любит женщин
 Моя вторая мама